Нестор Ернандез има више значења:

 Нестор Ернандез (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нестор Ернандез (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику